Barnard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barnard Lake (Isabella County, Michigan)
 Barnard Lake (Kalkaska County, Michigan)
 Barnard Lake (Montcalm County, Michigan)